Cappadocia bezeichnet:

 Cappadocia (Abruzzen), eine Gemeinde in der Provinz L’Aquila, Italien
 Cappadocia (Römische Provinz), eine römische Provinz im Gebiet Kappadokien in der heutigen Türkei

Cappadocia ist der Familienname von

 Rufus Cappadocia (* 1967), kanadischer Cellist